Иван Иванович Бовт () — советский и белорусский . Заслуженный архитектор Белорусской ССР (1973). Лауреат премии Совета Министров СССР и премии Совета Министров Республики Беларусь, академик , академик Международной академии архитектуры, председатель правления Союза архитекторов БССР (1977—1980), секретарь Союза архитекторов СССР (1977—1982), член градостроительного совета Госстроя СССР (1977—1981), Госстроя СССР (1968—1982), управления архитектуры Миноблисполкома и Мингорисполкома (многократно), депутат Ленинского районного Совета депутатов трудящихся Минска (1965, 1967).

Биография 
Родился в Минске 20 июля 1932 года в семье государственного служащего, старший из трех детей.

Во время Великой Отечественной войны 11-летний Иван помогал родителям в спасении еврейской девочки Майи, которая ушла из Минского гетто просить подаяния. Он вырыл во дворе яму, в которой семья держала продукты для девочки. В октябре 1943 года во время ликвидации гетто Мае удалось бежать. Она пришла к семье Бовтов, но хотя родителей не было, Иван спрятал Мою в яме, которую он вырыл в саду, и на протяжении следующих двух месяцев ухаживал за ней. Когда риск разоблачения усилился, Майя в сопровождении Ивана оставила Минск, её переправили в деревню, где она и прожила до конца войны.

В 1948 году окончил семь классов средней школы № 33. В юности занимался авиамоделированием, собирался поступать в Московский авиационный институт на авиационного конструктора, но ему отказали из-за того что он с семьей во время войны был в оккупации. Его друг Володя Соколовский (в будущем заслуженный архитектор БССР) сагитировал его подать документы в строительный техникум на специальность «архитектура»

Окончил в 1952 году Минский архитектурно-строительный техникум, в 1961 — Белорусский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 1952—2001 годах работал в институте Белпромпроект, в 1962—2001 годах — главный архитектор. В январе-июле 1956 г. с группой архитекторов, И. И. Бовт был командирован в Казахстан для разработки генеральных планов и первоочередных объектов целинных совхозов Кокчетавской области. Параллельно в 1966—2009 годах преподавал в БПИ. В 1996—2007 годах директор УП «Творческая мастерская архитектора Бовта И. И.».

Член Союза архитекторов БССР с 1962 года, председатель правления Союза архитекторов БССР в 1978-80 годах. С 1978 года — секретарь правления СА СССР. Член КПСС с 1971 года.

Основные работы

Минск 
Корпуса заводов — часового (1954—1963, совместно с С. Батковским, Н. Шпигельманом), электронных вычислительных машин (1956—1961, совместно со Шпигельманом), радиозавода (1960—1963), электротехнического (1964—1965), завода холодильников (1959—1975), здание Белниидипросельстрой (1967—1968, совместно с В. Соколовским, Л. Сагаловым), СКБ протяжных станков (1972), Института строительства и архитектуры (1980), НПО «Гранат» (1982-86), «Центр» (1985), фабрика цветной печати, завод «Робот», Автотракторный факультет Белорусского политехнического института (1973), Центр технического обслуживания «Мерседес-Бенц», Дворец хоккея по ул. Притыцкого.

Брест и другие города 
Здания коврового (1960—1965) и чулочного (1965—1968, оба в авторском коллективе) комбинатов, главный объединённый промышленный корпус электролампового и электромеханического заводов (1965—1972, совместно с Н. Афанасьевой, М. Буйловой и др.), предприятия Минлегпищепрома в Бресте, завод карданных валов в Гродно (1981); один из авторов Брестского южного (1973-80, 1-я очередь) и Бобруйского северного (1963—1978) промышленных узлов; комплекс завода «Бобруйсксельмаш» в Бобруйске (1980); Белорусского автомобильного завода (1966—1971, 1-я очередь) и завода тяжелых кузнечных штамповок в Жодино, филиал Минского тракторного завода в Сморгони и др. Ледовые дворцы в Бресте, Витебске, Гомеле.

Научные работы 
Автор более 30 публикаций, 2 монографий (в авторском коллективе).

Общественная деятельность 
В 1977—1982 годах был Председателем правление СА БССР. Дважды в 1965 и 1967 гг. избирался депутатом Ленинского районного Совета депутатов трудящихся г. Минска. Иван Бовт входил в состав градостроительных Советов: Госстроя СССР (1977—1981), Госстроя БССР (1968—1982).

Принимал участие в работе различных международных организаций: Всемирного конгресса архитекторов в Мексике 1978 г., Международного научно-практического симпозиума МСС-ТС66 в Карловых Варах (Чехословакия), симпозиума архитекторов социалистических стран в г. Будапеште, конференции молодых архитекторов БССР в ГДР, Польши. И. И. Бовт был академиком Белорусской академии архитектуры со дня её основания, членом президиума академии, руководителем отделения промышленной архитектуры.

Примечания

Ссылки 
Праведники народов мира в Белоруссии
Члены Союза белорусских архитекторов